BHAG ist die Abkürzung für:

 Bad Honnef AG, ein deutsches Wasser- und Energieversorgungsunternehmen
 Buchhaltungsagentur des Bundes, eine staatliche Einrichtung in Österreich

BHAG